Ла Гвајабиљера има више значења:

 Ла Гвајабиљера (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвајабиљера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвајабиљера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвајабиљера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвајабиљера (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвајабиљера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику